Диттель, Вильям Францевич (1816—1848) — российский востоковед, профессор Санкт-Петербургского университета.
 Диттель, Леопольд фон (1815—1898) — австрийский врач, уролог и профессор.
 Диттель, Пауль (1907—1976) — партийный и государственный деятель нацистской Германии, один из руководителей Главного управления имперской безопасности (РСХА), оберштурмбаннфюрер СС.

Примечания